Los Mills Brothers fueron un importante cuarteto vocal afroamericano de pop y jazz, activo entre 1928 y 1982, que grabó más de 2000 temas y que vendió más de 50 millones de discos, consiguiendo al menos 13 docenas de discos de oro. Los Mills Brothers fueron incorporados al Vocal Group Hall of Fame en 1998.

Historia 
Nacidos todos en  Estados Unidos.
En 1929 el canal de radio WSAI descubrió estos talentos y firmaron su primer contrato de 10 meses de duración con una gira por varios estados del Sur.

En 1936, John Mills murió y su padre se incorporó al grupo como vocalista.

Se les conoce por ser uno de los pioneros del swing, modalidad del jazz.

Enlaces externos 
 Biografía del grupo

Grupos de jazz de Estados Unidos
Grupos de música de Ohio
Grupos de música de los años 1930
Grupos de música de los años 1940
Grupos de música de los años 1950
Grupos de música de los años 1960
Piqua (Ohio)
Swing
Grupos de hermanos
Hermanos músicos
Cuartetos de música de Estados Unidos
Grupos de música formados en 1928